Puerta de Santiago puede referirse a:
 Puerta de Santiago (Segovia), puerta fortificada de la ciudad de Segovia (España).
 Puerta de Santiago (Melilla), puerta fortificada de la ciudad de Melilla (España).